William Maclay ist der Name folgender Personen:

* William Maclay (Politiker, 1737) (1737–1804), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Pennsylvania)
 William Maclay (Politiker, 1765) (1765–1825), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)
 William B. Maclay (1812–1882), US-amerikanischer Politiker
 William Plunkett Maclay (1774–1842), US-amerikanischer Politiker